James Cluskey e Maximilian Neuchrist hanno battuto in finale Iván Arenas Gualda e José Checa Calvo 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 James Cluskey /  Maximilian Neuchrist (Campioni)
 Jaime Pulgar García /  Federico Zeballos (semifinali)

 Iván Arenas Gualda /  José Checa Calvo (finale)
 Andrés Artunedo Martinavarr /  Roberto Ortega Olmedo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2013